

Блохино — присілок, Іглінський район, Башкортостан
 Блохино — присілок, Лямбірський район, Мордовія